Spilonema är ett släkte av lavar. Spilonema ingår i familjen Coccocarpiaceae, ordningen Peltigerales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Spilonema